David Wilkie kan syfta på:

David Wilkie (konstnär)
David Wilkie (simmare)